Хасы́н — река в Хасынском и Ольском районах Магаданской области России, левый приток реки Армани.

Своё название река получила от эвенского слова «Хэсэн», что означает стадо (по другой версии — углистый сланец). Хасын течёт в меридиональном направлении от Охотско-Колымского водораздела к Охотскому морю, длина — 115 км, площадь её водосбора — 3090 км². Замерзает в конце октября, вскрывается в мае. Питание снеговое и дождевое, большое количество порогов. Река несудоходна на всем протяжении, имеются туристические маршруты (сплав на резиновых лодках), богата рыбой, главным образом, различных видов лососёвых — пресноводных и проходных (заходят на нерест).

По данным наблюдений с 1941 по 1988 год среднегодовой расход воды в 67 км от устья составляет 8,77 м³/с, максимальный расход приходится на июнь, минимальный — на март.

Основные притоки 
 Уптар — левый
 Чалбыга — правый
 Кадыкчан (Красавица) — левый
 Нелкандя (Нелканджа) — правый
 Палатка — левый

Населённые пункты 
 Карамкен
 Палатка
 Хасын
 Стекольный
 Сплавная

Природные объекты 
 Памятник природы Хасынский (ботанический)
 Памятник природы Базальтовый (геологический)
 Памятник природы Песчаный (геологический)

Основные месторождения полезных ископаемых 
 Карамкенское месторождение — золото-серебряное
 Хасынское угольное месторождение (каменный уголь)
 Хасынское месторождение вулканического пепла

Река Хасын

См. также 
 Хасын
 Хасынское угольное месторождение

Примечания

Литература 
 Малинин В. Спортивное рыболовство Магаданской области — Магадан: Магаданское книжное издательство, 1967.
 Петров В. М.. География Магаданской области — Магадан: Магаданское книжное издательство, 1964.
 Головин О. С. География Магаданской области — Магадан: Магаданское книжное издательство, 1983.
 Головин О. С. Природа Магаданской области — Магадан: Магаданское книжное издательство, 2000.
 Север Дальнего Востока / СВКНИИ СО АН СССР — М. : Наука, 1970.
 Геология СССР. Том XXX. Северо-Восток. Геологическое описание. (в 2-х книгах) — М.: Недра, 1970.

Бассейн Охотского моря
Реки Магаданской области
Водные объекты Хасынского района
Водные объекты Ольского района